Davisov pokal 1951 je bil štirideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1951 v športu
1951